Wat Phra Singh (Chiang Mai), Wat Phra Singh Woramahaviharn, een tempel in de oude stad van Chiang Mai
 Wat Phra Singh (Chiang Rai), een tempel in Thanon Singkhlai, Chiang Rai